Olympiastadion (Berlijn)
 de voormalige naam van het Jan Breydelstadion in Brugge
 Olympiastadion (München)
 Olympiastadion (Wrocław)
 Olympia (stadion), een voetbalstadion in Helsingborg

Zie ook 
 Olympia-Stadion (metrostation), een metrostation in Berlijn
 Olympisch Stadion (doorverwijspagina)